Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Kansas. Voordat Kansas een staat werd had zij de status van territorium.

Territoriale Gouverneurs

Gouverneurs van Kansas (1860–heden)

Geschiedenis van Kansas
Kansas